Flor - Speciale come te (Floricienta) – telenovela argentina
 Floricienta – videogioco creato dalla telenovela
 Floricienta – telenovela colombiana, adattamento di quella argentina
 Floricienta y su banda, album per la telenovela argentina
 Floricienta 2, album con le canzoni della seconda stagione della telenovela